Phenacoccus madeirensis  — вид полужесткокрылых насекомых-кокцид рода Phenacoccus из семейства мучнистые червецы (Pseudococcidae). Космополитный вид, интродуцирован из Южной Америки во многие точки Земного шара.

Распространение 
Встречается практически повсеместно в тропических и субтропических странах. Южная Америка (Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Панама, Парагвай, Перу, Ямайка и др.), Северная Америка (Мексика, США), Азия (Вьетнам, Пакистан, Филиппины), Океания (Гуам), Африка, Европа (Мадейра, Италия, Франция).

Описание 

Питаются соками таких растений из нескольких десятков семейств (полифаг, часто встречается на маниоке съедобном (кассава). В Перу повреждает картофель. Среди хищников отмечены жуки божьи коровки (Coccinellidae): Clitostethus neuenschwanderi; Diomus austrinus; Diomus hennesseyi; Nephus phenacoccophagus. В Сицилии дают до 6 поколений в год.
Таксон  включён в состав рода  вместе с видами , , , , , , , и другими. Видовое название происходит от имени первого места обнаружения (Мадейра).

См. также 

 Peliococcus zillae
 Acantholecanium haloxyloni

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Мучнистые червецы
Животные, описанные в 1923 году
Насекомые Южной Америки
Насекомые Северной Америки
Насекомые Евразии
Насекомые Африки